Tire and Rubber Company () — название целого ряда американских и некоторых других иностранных компаний в сфере производства резиновых изделий:
 Armstrong Tire and Rubber Company
 Carlisle Tire and Rubber Company
 Columbus Tire and Rubber Company
 Cooper Tire and Rubber Company
 Dayton Tire and Rubber Company
 Desser Tire and Rubber Company
 Dunlop Tire and Rubber Company
 Firestone Tire and Rubber Company
 Fisk Tire and Rubber Company
 G. C. Carter Tire and Rubber Company
 General Tire and Rubber Company
 Goodyear Tire and Rubber Company
 Hamilton Tire and Rubber Company
 Hardman Tire and Rubber Company
 India Tire and Rubber Company
 Jetzon Tire and Rubber Company
 Kelly-Springfield Tire and Rubber Company
 Knight Tire and Rubber Company
 Lee Tire and Rubber Company
 Mansfield Tire and Rubber Company
 McCreary Tire and Rubber Company
 Norwalk Tire and Rubber Company
 Ohtsu Tire and Rubber Company (Япония)
 Pharis Tire and Rubber Company
 Robbins Tire and Rubber Company
 Toyo Tire and Rubber Company (Япония)